Туника има више значења:
 Туника
 Округ Туника (Мисисипи)
 Туника (Мисисипи)